Фамилија Замора има више значења:

 Фамилија Замора (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Замора, Ехидо Ирапуато (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику